Ры́клин — еврейская матронимическая фамилия, происходящая от имени Рохл. Известные носители:

 Рыклин, Александр Юрьевич (род. 1958) — главный редактор Ежедневного журнала.
 Рыклин, Андрей Иосифович (род. 1966) — российский актёр, режиссёр, каскадёр, постановщик боёв.
 Рыклин, Владимир Михайлович (род. 1934) — художник-график, плакатист, один из ярчайших представителей фантастического реализма.
 Рыклин, Григорий Ефимович (1894—1975) — советский писатель и журналист, сатирик.
 Рыклин, Иосиф Давидович (род. 1926) — советский актёр и режиссёр, руководитель Московского еврейского драматического ансамбля.
 Рыклин, Михаил Кузьмич (род. 1948) — российский философ и культуролог, переводчик, педагог.